

Patronyme 

 Henri Adé (1865-1945), un architecte français du début du .
 Ricardo Adé (né en 1990), un footballeur haïtien.

Pseudonyme 

 King Sunny Adé, de son vrai nom Sunday Adeniyi (né en 1946), un chanteur nigérian.
 Adé, diminutif d'Adélaïde Chabannes de Balsac, auteure-compositrice-interprète, auparavant chanteuse du groupe Therapie Taxi.

Toponyme 

 Adé, une commune française des Hautes-Pyrénées.
 Adé, un des cinq départements composant la province du Sila au Tchad.
 Adé, une commune tchadienne frontalière avec le Soudan.

Voir aussi